BTZ peut désigner :
  (où BTZ provient des noms Máximo Bañados, Claudio Teitelboim et Jorge Zanelli), un type de trous noirs ;
 aéroport de Bursa, selon le code AITA des aéroports.